

Geografia 
 Canada
Highlands – municipalità della Columbia Britannica
 Regno Unito
Highlands – regione montuosa della Scozia
 Stati Uniti d'America
Highlands – città della Contea di Macon, Carolina del Nord
Highlands – borough della Contea di Monmouth, New Jersey
Highlands – città della Contea di Orange, New York
Highlands – census-designated place della Contea di Harris, Texas

Musica 
 Highlands – traccia dell'album Time Out of Mind di Bob Dylan del 1997

Pagine correlate 
Highland (disambigua)
Highlander